Wielka Polana Małołącka – polana w Dolinie Małej Łąki w Tatrach
 Wielka Polana Ornaczańska – polana w Dolinie Pyszniańskiej w Tatrach
 Wielka Polana – góra w Beskidzie Śląskim
 Wielka Polana – góra w Górach Lubowelskich
 Wielka Polana – osada w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gmina Bystra-Sidzina